Tepetitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Tepetitlán Emilio Portes Gil, ort, Delstaten Mexiko, San Felipe del Progreso, 
 Tepetitlán (kommun), Hidalgo, 
 Tepetitlán, Hidalgo, ort, Tepetitlán, 
 Tepetitlán, Guerrero, ort, Olinalá, 
 Tepetitlán, Puebla, ort, 
 San Andrés Tepetitlán, ort, delstaten Mexiko, Almoloya de Alquisiras, 
 Tepetitlán, Chiautla, delstaten Mexiko,